De Korte ou Korte est un nom de famille, surnom de quelqu'un de petit (du nl. kort : court). C'est une variante néerlandaise du nom . 

Variantes :
 , 
 Kort, de Kort
 , De Cort, , 
 De Cord, De Cordt
 Korth, Kordt
 De Curte

Patronymie 
 David Korten est un écrivain et une personnalité du mouvement altermondialiste.
 Günther Korten (1898-1944) est un Generaloberst allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.

Patronyme flamand